Durand se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernest Armand Durand
 Élie Magloire Durand
 Hélène Durand
 Théophile Alexis Durand